Малая Диброва () — село в Судововишнянской городской общине Яворовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 24 человека. Занимает площадь 0,288 км². Почтовый индекс — 81380. Телефонный код — 3234.

Ссылки 
 Малая Диброва на сайте Верховной рады Украины